Gavaudan (trobador)
 Comtat de Gavaldà